Carballedo puede referirse a:

Carballedo, concello de la provincia de Lugo.
Carballedo (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Carballedo (Cerdedo-Cotobade), parroquia del concello de Cerdedo-Cotobade.
Carballedo (Penarrubia), lugar de la parroquia de Penarrubia, concello de Baralla.
Carballedo (Vilartelín), lugar de la parroquia de Vilartelín, concello de Baralla.
Carballedo (Becerreá), lugar de la parroquia de Penamaior, concello de Becerreá.
Carballedo (Carballo), lugar de la parroquia de Rebordelos, concello de Carballo.
Carballedo (Castroverde), lugar de la parroquia de Pena, concello de Castroverde.
Carballedo (Chantada), lugar de la parroquia de Sabadelle, concello de Chantada.
Carballedo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Santa Locaia de Parga, concello de Guitiriz.
Carballedo (Órdenes), lugar de la parroquia de Buscás, concello de Órdenes.
Carballedo (Augas Santas), lugar de la parroquia de Augas Santas, concello de Palas de Rey.
Carballedo (Cuíña), lugar de la parroquia de Cuíña, concello de Palas de Rey.
Carballedo (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rei de Lemos, concello de Paradela.
Carballedo (La Peroja), lugar de la parroquia de Graíces, concello de Peroja.
Carballedo (Quiroga), lugar de la parroquia de O Hospital, concello de Quiroga.
O Carballedo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de Guitiriz.
O Carballedo (Pantón), lugar de la parroquia de Ribeiras de Miño, concello de Pantón.
Río Carballedo.